Quinta El Mirador es una localidad del Departamento Biedma, en provincia del Chubut, Argentina, ubicada en las cercanías de Puerto Madryn.

La localidad es similar a un barrio privado y posee residencias y casas de fin de semana.

Demografía 
Cuenta con , de los cuales el 306 son mujeres y 320 son hombres, lo que representa un marcado incremento anual del 15,17% frente a los  del censo anterior.

Referencias 

Localidades rurales de la provincia de Chubut
Departamento Biedma